Flygare är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 867 personer och kan syfta på:

 Flygare – en förare av luftfartyg, se Flygförare

Personer
 Anna Flygare-Stenhammar (1880–1968), skådespelare
 Axel Flygare (1792–1833), läkare, gift med Emelie Flygare-Carlén
 Calle Flygare (1907–1972), skådespelare och regissör
 Carl Flygare (1876–1926), journalist
 Ebba Flygare (1879–1967), skådespelare
 Edvard Flygare (1829–1852), författare
 Emil Flygare (1848–1907), präst
 Emilie Flygare-Carlén (1807–1892), författare
 Fredrik Flygare (1908–1992), militär
 Hanny Flygare (1841–1924), översättare
 Linus Islas Flygare (född 1998), fäktare
 Per Flygare (1945–2019), skådespelare
 Tony Flygare (född 1981), fotbollsspelare

Se även
 Calle Flygare Teaterskola – Stockholm
 Kristi Flygare – smeknamn på Kristi himmelfärdsdag
 Pilot – en förare av luftfartyg

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn